Épico (género) — expressão artística com história centrada em personagens heroicos
 Poesia épica — gênero da literatura
 Ciclo Épico — conjunto de poemas da Grécia arcaica com histórias da mitologia grega
 Filme épico — gênero cinematográfico
 Teatro épico — produto do forte desenvolvimento teatral na Rússia, após a Revolução Russa de 1917, e na Alemanha, durante o período da República de Weimar, tendo como seus principais iniciadores o diretor russo Meyerhold e o diretor teatral alemão Erwin Piscator
 Épico (rock progressivo) — estilo musical
 Ocaso Épico — extinta banda portuguesa de rock alternativo formada em 1981